Trichasterina (sponsdier), geslacht van sponsdieren uit de klasse van de Hexactinellida
 Trichasterina (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Asterinaceae